„Wake Me Up” – singel zespołu Girls Aloud
 „Wake me up” – singel Mai Kuraki
 „Wake Me Up” – singel zespołu Twice